Henrik Ødegaard (né le  à Asker en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière senior dans la GET ligaen en 2006 avec le Frisk Asker. De 2011 à 2013, il porte les couleurs du Sparta Sarpsborg. Il part ensuite en Amérique du Nord.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007|| Frisk Tigers || GET Ligaen || 34|| 0|| 1|| 1|| 91|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2007-2008|| Frisk Tigers || GET Ligaen || 40|| 2|| 6|| 8|| 104|| 15|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 2008-2009 || Frisk Tigers || GET Ligaen || 33|| 1|| 2|| 3|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Frisk Tigers || GET Ligaen || 42|| 2|| 3|| 5|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Frisk Tigers || GET Ligaen || 44|| 1|| 8|| 9|| 111|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2011-2012 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 44|| 2|| 11|| 13|| 136|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen || 45|| 2|| 7|| 9|| 116|| 11|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Mavericks du Missouri || LCH || 51|| 1|| 3|| 4|| 62|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2014-2015 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 33|| 0|| 4|| 4|| 129|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 40|| 5|| 7|| 12|| 104|| 17|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2016-2017|| Frisk Tigers || GET Ligaen || 34|| 3|| 11|| 14|| 28|| 17|| 1|| 5|| 6|| 26
|-
| 2017-2018 || Frisk Tigers || GET Ligaen || 28|| 0|| 2|| 2|| 34|| 10|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
| 2018-2019 || Frisk Tigers || GET Ligaen || 41|| 2|| 7|| 9|| 107|| 18|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2019-2020 || Frisk Tigers || GET Ligaen || 42|| 0|| 5|| 5|| 104|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en février 1988
Naissance à Asker
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018